Ashleigh Barty era la detentrice del titolo, ma si è ritirata dal tennis professionistico nel marzo 2022.

In finale Iga Świątek ha sconfitto Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Iga Świątek (Campionessa)
  Paula Badosa (semifinale)
  Aryna Sabalenka (finale)
  Maria Sakkarī (secondo turno, ritirata)

  Anett Kontaveit (quarti di finale) 
  Karolína Plíšková (secondo turno) 
  Ons Jabeur (quarti di finale) 
  Emma Raducanu (quarti di finale)

Wildcard 

  Laura Siegemund (quarti di finale)

  Jule Niemeier (primo turno)

Qualificate 

  Eva Lys (secondo turno)
  Chloé Paquet (primo turno)

  Storm Sanders (primo turno) 
  Nastasja Schunk (primo turno)

Lucky loser 

  Tamara Korpatsch (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2022